Tocaima kan syfta på:

Colombia 

 Tocaima (kommun), Cundinamarca, 
 Tocaima (ort), Cundinamarca,